Desa Baron kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Baron (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,35), Jawa Timur, 
 Desa Baron (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 112,06), Jawa Timur, 
 Desa Baron (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 112,45), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar